Kleinspanner steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Blaßgelber Vogelknöterich-Kleinspanner
 Braungebänderter Hecken(lehnen)-Kleinspanner bzw. Bräunlichweißer Kleinspanner
 Braungestreifter Kleinspanner
 Eckflügel-Kleinspanner
 Eckrandiger Kleinspanner bzw. Auen-Kleinspanner
 Gelblichweißer Kleinspanner
 Hauhechel-Kleinspanner
 Heidelbeer-Kleinspanner
 Labkraut-Kleinspanner
 Marmorierter Kleinspanner
 Oliv(en)grauer Kleinspanner
 Purpurstreifiger (Moorheiden-)Kleinspanner
 Randfleck-Kleinspanner
 Rötlichgelber Kleinspanner
 Sandthymian-Kleinspanner
 Salzwiesen-Kleinspanner
 Schmuck-Kleinspanner
 Vierpunkt-Kleinspanner
 Violettroter Kleinspanner
 Weißgrauer Kleinspanner